Го́луб — українське прізвище.

Відомі носії 
 Голуб Андрій (1887—1966) — підполковник армії УНР.
 Голуб Андрій Олександрович ( 1987) — український футболіст.
 Голуб Андрій Матвійович ( 1918) — український хімік.
 Голуб Антоніна Василівна ( 1932) — українська бандуристка.
 Голуб Аркадій Юрійович (1979—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Голуб Артем Павлович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Голуб Артур Володимирович (1994—2021) — матрос Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Голуб Василь Григорович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Голуб Василь Григорович — народний артист України.
 Голуб Владислав Володимирович (нар.1974) — український політик.
 Голуб Василь Романович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Голуб Віталій Анатолійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Голуб Володимир Кузьмич — заслужений працівник сільського господарства України.
 Голуб Володимир Михайлович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Голуб Володимир Семенович — заслужений працівник культури України.
 Голуб Григорій Євстахійович (?—1769) — живописець.
 Голуб Лев Володимирович (1904—1994) — радянський режисер і сценарист.
 Марія Іванівна Голуб — дружина гетьмана Лівобережної України Івана Самойловича.
 Голуб Олег Володимирович (1985—2016) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Голуб Олександр Андрійович ( 1951) — український хімік.
 Голуб Олександр Володимирович ( 1967) — народний депутат України від КПУ.
 Голуб Олена Володимирівна — лауреатка премії ім. Василя Стуса Української асоціації незалежної творчої інтелігенції.
 Голуб Олена Євгенівна ( 1951) — українська художниця.
 Голуб Олеся Едуардівна ( 1993) — українська акторка театру та кіно.
 Голуб Оліфер Остапович (між 1540 і 1550—1628) — український політичний і військовий діяч, гетьман.
 Голуб Самійло з Морозовичів (?-після 1656) — руський шляхтич, військовик Королівства Польського, дипломат, воював проти татар, проти Б. Хмельницького під Корсунем 1648 року.
 Голуб Сергій Леонідович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Голуб Степан Пилипович (1927—2006) — український живописець.
 Голуб Таміла Григорівна — португальська плавчиня українського походження.
 Голуб Юрій Григорович (1991—2014) — старший солдат Сухопутних військ Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступня (14.03.2015; посмертно).
 Голуб Юрій Іванович (*1968) — радянський та український футболіст, колишній гравець львівських «Карпат».
 Голуб Юрій Іванович (XVII ст.) — український шляхтич, полковник канівський.
 Голуб Юрка (Юрій Володимирович) — білоруський поет.
 Голуб Воронович Петронеля — 1650 року відступила Київському братському монастирю 2 дворові місця.

Примітки